Церковь Сан-Кассиано () — церковь в Венеции, расположенная в районе Сан-Поло.

Церковь названа в честь святого Кассиано из Имолы. Святой Кассиано — покровитель учителей. Он был епископом Брешии. Убит стилами собственными учениками. В церкви находится картина Антонио Балестра изображающая это событие.

К церкви примыкает колокольня XIII века. Церковь имеет скромный фасад, который был реконструирован в XIX веке.

Также в церкви находятся несколько картин Тинторетто:
 «Распятие» (1568)
 «Воскресение»
 «Схождение в чистилище»

В этом храме погребен великий писатель и драматург граф Карло Гоцци, хотя его надгробие не сохранилось.

См. также 
 Список церквей Венеции

Кассиано
Здания и сооружения Сан-Поло
Карло Гоцци